Le terme « granges » désigne des bâtiments agricoles affectés aux stockage des récoltes (voir grange). 
Au sein de l'ordre cistercien, c'est le terme utilisé dès 1119 pour désigner l'unité de production agricole comprenant les bâtiments et les terres qui en dépendent. Voir grange cistercienne.

Granges est aussi le nom de différentes communes et localités :

Granges, commune française de Saône-et-Loire
 Granges-d'Ans, commune française de la Dordogne
 Granges-de-Plombières, commune française des Vosges
 Granges-la-Ville, commune française de la Haute-Saône
 Granges-le-Bourg, commune française de la Haute-Saône
 Granges-les-Beaumont, commune française de la Drôme
 Granges-sur-Aube, commune française de la Marne
 Granges-sur-Baume, commune française du Jura
 Granges-sur-Lot, commune française de Lot-et-Garonne
 Granges-sur-Vologne, commune française des Vosges
 Guilherand-Granges, commune française de l'Ardèche
 Matafelon-Granges, commune française de l'Ain 
 Naisey-les-Granges, commune française du Doubs

Ancienne commune 
 Granges, ancienne commune française de l'Ain, aujourd'hui intégrée à Matafelon-Granges

Granges, ville suisse du canton de Soleure
 Granges, commune suisse du canton de Fribourg
 Granges-Paccot, commune suisse du canton de Fribourg

Anciennes communes 
 Granges-de-Vesin, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, aujourd'hui intégrée à Les Montets
 Granges-près-Marnand, ancienne commune suisse du canton de Vaud, aujourd'hui intégrée à Valbroye
 Granges, ancienne commune suisse du canton du Valais, aujourd'hui intégrée à Sierre

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme